Shrewsbury Town FC (celým názvem: Shrewsbury Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Shrewsbury v nemetropolitním hrabství Shropshire. Založen byl v roce 1886. Od sezóny 2015/16 hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou žlutá a modrá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu New Meadow s kapacitou 9 875 diváků.

Získané trofeje 
 Welsh Cup ( 6× )
 1890/91, 1937/38, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1984/85
 Shropshire Senior Cup ( 66× )
 1886/87, 1887/88, 1888/89, 1890/91, 1892/93, 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1897/98, 1902/03, 1903/04, 1909/10, 1912/13, 1914/15, 1922/23, 1924/25, 1929/30, 1932/33, 1936/37, 1937/38, 1943/44, 1946/47, 1948/49, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1962/63, 1963/64, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1990/91, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2014/15, 2015/16
 Walsall Senior Cup ( 3× )
 1923/24, 1924/25, 1925/26
 Herefordshire Senior Cup ( 3× )
 1950/51, 1985/86, 1997/98

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1978/79, 1981/82
 Welsh Cup
 Vítěz: 1890/91, 1937/38, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1984/85
 EFL Cup
 Semifinále: 1960/61
 FA Amateur Cup
 Semifinále: 1895/96
 FA Trophy
 Čtvrtfinále: 2003/04
 EFL Trophy
 Finále: 1995/96

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1895: Shropshire League
 1895–1937: Birmingham & District League
 1937–1950: Midland Football League
 1950–1951: Football League Third Division North
 1951–1958: Football League Third Division South
 1958–1959: Football League Fourth Division
 1959–1974: Football League Third Division
 1974–1975: Football League Fourth Division
 1975–1979: Football League Third Division
 1979–1989: Football League Second Division
 1989–1994: Football League Third Division
 1994–1997: Football League Second Division
 1997–2003: Football League Third Division
 2003–2004: Conference National
 2004–2012: Football League Two
 2012–2014: Football League One
 2014–2015: Football League Two
 2015–2016: Football League One
 2016– : English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1886